Cierucha – rzeka na Białorusi, dopływ Soży
 Cierucha – wieś na Białorusi, w obwodzie homelskim, w rejonie homelskim
 Cierucha – stacja kolejowa w miejscowości Basztan, na Białorusi, w obwodzie homelskim, w rejonie homelskim; położona na linii Nawabielickaja – Kraucouka
 sielsowiet Cierucha – sielsowiet na Białorusi, w obwodzie homelskim, w rejonie homelskim